

Persone
 Bjørn Kristiansen (1970) è un ex fondista norvegese
 Egil Kristiansen (1966) – ex fondista norvegese
 Elin Kristiansen (1968) – ex biatleta norvegese
 Emil Bjørtomt Kristiansen (1990) – ex sciatore alpino norvegese
 Eri Isaka-Kristiansen, conosciuta come Vivian Slaughter (1978) – cantautrice e bassista giapponese
 Gard Kristiansen (1972) – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Gro Marit Istad Kristiansen (1978) – ex biatleta norvegese
 Ingrid Kristiansen (1956) – ex mezzofondista e maratoneta norvegese
 Jan Kristiansen (1981) – calciatore danese, di ruolo centrocampista
 Kjell Kristiansen (1925-1999) – calciatore norvegese, di ruolo attaccante
 Kristine Kristiansen (1975) – ex sciatrice alpina norvegese
 Louise Kristiansen (24 settembre 1987) – calciatrice danese, di ruolo centrocampista
 Marie Key Kristiansen, conosciuta come Marie Key (1979) – cantante danese
 Morten Kristiansen (1963) – ex calciatore norvegese, di ruolo centrocampista 
 Per Morten Kristiansen (1981) – calciatore norvegese, di ruolo portiere
 Reidar Kristiansen (1927-1999) – calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Ruben Kristiansen (1988) – calciatore di ruolo difensore e giocatore di calcio a 5 norvegese
 Sven Erik Kristiansen (1967) – cantautore e musicista norvegese
 Tom Kristiansen, o Christiansen (1956) – ex saltatore con gli sci norvegese
 Tom-Erik Kristiansen (1992) – calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Victor Kristiansen (2002) – calciatore danese

Altro
 Fortezza di Kristiansen, in norvegese Festning Kristiansten – fortezza della città di Trondheim, in Norvegia